Карам Бадирханович Султанов (; ; 15 апреля 1996, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахстан) — казахстанский футболист азербайджанского происхождения, защитник казахстанского клуба «Туран».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал в 2013 году в составе клуба «Ордабасы».

В 2017 году подписал контракт с клубом «Кызыл-Жар СК». 14 апреля 2018 года в матче против талдыкорганского «Жетысу» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
5 сентября 2017 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Франции (1:4).

Достижения 
 «Кызыл-Жар»
 Победитель Первой лиги: 2019
 Серебряный призёр Первой лиги: 2017
 Бронзовый призёр Первой лиги: 2016
 «Ордабасы»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Ордабасы»